Уэстбрук ():

Топонимы 
 Уэстбрук — город в штате Миннесота, США.
 Уэстбрук — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Уэстбрук — город в штате Мэн.
 Уэстбрук — город в штате Техас.

Люди 
 Уэстбрук, Данниэлла (род. 1973) — английская актриса и телеведущая.
 Уэстбрук, Рассел — американский профессиональный баскетболист.